Wieseck heißen folgende Objekte:

 Wieseck, Stadtteil der Universitätsstadt Gießen im Landkreis Gießen, Hessen
 Wieseck (Fluss), Fluss im Landkreis Gießen, Hessen 
 Burgstall Wieseck, abgegangene Burg im Landkreis Eichstätt, Bayern
Siehe auch:
Wiesneck